

События 
 Консулы Косс Корнелий Лентул и Луций Кальпурний Пизон. Консул-суффект Авл Плавтий Цецина Север (или Авл Плавтий и Авл Цецина Север).
 Овидий пишет свою дидактическую поэму Ars amatoria (Искусство любви).
 Гай Цезарь назначен проконсулом на Восток, против Парфии и Армении. Положение Тиберия на Родосе становится ссылкой.
 Назначен наместник в Сирии Гай Цезарь.

Родились 
 25 декабря, суббота (традиционная дата) — Иисус Христос, являющийся центральной фигурой христианства (по расчётам Дионисия Малого; историческая дата рождения Христа не раньше 12 года до н. э. и не позже 4 года до н. э.).
 Куджула Кадфиз (Кадфиз I), первый правитель Кушанского царства. Дед царя Канишки I.
 Павел Фабий Персик, римский политический деятель.
 Сервий Азиний Целер, консул-суффект в 38 году.

Скончались 
 Ирод I Великий, царь Иудеи, по расчётам ряда историков.
 Ай-ди, 13-й император династии Хань.

Примечания

См. также